Gaz de France Grand Prix — профессиональный теннисный турнир, проводимый WTA (3-я категория) в городе Будапешт, Венгрия на грунтовых кортах. В 2008 году турнир проходит с 7 по 13 июля.

Действующий победитель турнира в женском одиночном разряде —  Хисела Дулко — в этом году не приезжала защищать титул.

Первой сеянной в одиночном турнире является 15-я ракетка мира и первая ракетка Венгрии  Агнеш Савай.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Gaz de France Grand Prix

 WTA Тур 2008

 Серия турниров 3-й категории

 Портал: Теннис

Венгрия
Теннис
Июль 2008 года
2008